Нордан — имя и фамилия.

Имя
 Нордан — бурятское женское имя.
 Нордан Кенеянин — согласно «Книге Урантии» последователь Мелхиседека (XX век до н. э.), которому последний «раскрывал истины о сверхвселенной и даже о Хавоне» (центральной вселенной).

Фамилия
  (1862—1933) — норвежский архитектор, сын архитектора Якоба Вильгельма Нордана.
  (1939—2012) — американский писатель.
  (1824—1892) — норвежский архитектор датского происхождения.

Примечания